Чечина () — река в центральной Италии. Длина 73 км. 

Течёт по территории области Тоскана. Образуется слиянием двух потоков, истоки которых находятся на Металлоносных холмах, около горы Ле-Корнате (один на юге провинции Пиза, другой на севере провинции Гроссето).

Река течёт по Металлоносным холмам, затем по низменности Маремма и впадает в Лигурийское море в коммуне Чечина.

Примечания 

Реки, впадающие в Лигурийское море
Реки Тосканы